Frederick Füger (1836-1913) – militare statunitense
 Heinrich Friedrich Füger (1751-1818) – pittore miniaturista tedesco
 Karl Füger (1752-1830) – ufficiale giudiziario tedesco
 Kaspar Füger (1521-1592) – pastore luterano e scrittore tedesco
 Kaspar Füger der Jüngere (1562-1617) – compositore tedesco